Гранула — дрібні щільні грудочки будь-якої речовини.
 Сонячна гранула — елемент верхнього шару Сонячної конвективної зони, через який теплова енергія з надр Сонця передається в область його фотосфери.